Kosowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Kosowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
 Kosowszczyzna – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.